

Astronomia 
 30321 McCleary – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Ghiacciaio McCleary – ghiacciaio nella Terra di Oates, Antartide
 McCleary – città nella Contea di Grays Harbor, Stato di Washington, Stati Uniti d'America

Persone 
 Garath McCleary – calciatore inglese naturalizzato giamaicano
 Norris McCleary – ex giocatore statunitense di football americano
 Urie McCleary – scenografo statunitense